Второй дивизион Джей-лиги 2017 () — 19-й сезон Второго дивизиона Джей-лиги с момента его создания. Сезон стартовал 26 февраля и закончился 19 ноября 2017 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
Второй дивизион Джей-лиги 2017 на сайте rsssf.com

2017
Япония
Спорт в Японии в 2017 году